Сандра Чеккіні і Мерседес Пас були чинними чемпіонками в парному розряді тенісного турніру Volvo Open 1989, але цього разу брала участь лише Пас, яка виступала в парі з Тіною Шоєр-Ларсен.

Пас і Шоєр-Ларсен виграли титул, перемігши у фіналі пару Сабрина Голеш і Катарина Малеєва з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мерседес Пас /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Сабрина Голеш /  Катарина Малеєва (фінал)
 Сесілія Дальман /  Сімоне Шилдер (півфінал)
 Барбара Паулюс /  Радка Зрубакова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Volvo Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд
1989 у шведському спорті